Мотыка, Гжегож ():
 Мотыка, Гжегож (род. 1967) — польский историк, исследователь истории украинско-польского противостояния середины 1940-х годов.
  (род. 1972) — польский футболист.